El Trump International Hotel and Tower, també conegut com a Trump Tower Chicago, Trump Tower i, en català, Torre Trump, és un gratacel d'ús residencial i hoteler situat al centre de Chicago (Illinois, Estats Units). L'edifici, que rep el nom del promotor immobiliari i President dels Estats Units Donald Trump, va ser dissenyat per l'arquitecte Adrian Smith de Skidmore, Owings and Merrill. L'empresa Bovis Lend Lease va ser la constructora d'aquest gratacel de 98 plantes, que assoleix una altura de 423 m incloent l'antena, i una altura al terrat de 357 m. Situat al costat del curs principal del riu Chicago, ofereix vistes de la seva desembocadura en el llac Michigan després dels nombrosos ponts que creuen el riu. L'edifici va rebre publicitat quan el guanyador del xou televisiu The Apprentice, Bill Rancic, va triar dirigir la construcció d'aquesta torre.

Trump va anunciar el 2001 que seria l'edifici més alt del món, però després dels atemptats de l'11 de setembre de 2001, es va reduir la seva altura i el disseny va sofrir diverses revisions. Quan es va concloure l'any 2009 va esdevenir el segon edifici més alt dels Estats Units després de la Willis Tower de Chicago (anteriorment coneguda com a Sears Tower), fins que va ser sobrepassat per l'One World Trade Center a Nova York a mitjan 2013. La Trump Tower va sobrepassar el John Hancock Center, també situat a Chicago, com l'edifici amb l'habitatge més alt del món i va mantenir aquest títol fins a la finalització del Burj Khalifa. A data de febrer de 2016 és el 15è edifici construït més alt del món.

L'edifici conté, des del nivell del terra, locals comercials, places d'aparcament, un hotel i apartaments. L'hotel de 339 habitacions va iniciar les seves operacions amb serveis i hostalatge limitat el 30 de gener de 2008. El 28 d'abril d'aquest any va tenir lloc la inauguració oficial. A principis de 2008 es va obrir un restaurant a la planta setze, anomenat Sixteen, que va rebre crítiques positives. L'estructura va ser acabada a la fi de 2008 i la construcció de l'edifici ho va ser el 2009. A data de 2013, l'hotel és un dels tres hotels de cinc estels de Chicago i l'edifici alberga a més un restaurant amb una qualificació de cinc estels, segons la guia Forbes Travel Guide.

Ubicació 

La torre està situada al 401 North Wabash Avenue del River North Gallery District, part de l'àrea comunitària de Near North Side de Chicago. L'edifici ocupa el solar ocupat anteriorment pel Chicago Sun-Times, un dels dos periòdics més importants de la ciutat, i la seva localització dins del River North Gallery District ho situa en un barri amb una alta concentració de galeries d'art des de la dècada de 1980. El lloc, als peus de Rush Street, es troba en el costat nord del riu Chicago, a l'oest del Wrigley Building i el pont de l'Avinguda Míchigan i a l'est de Marina City i 330 North Wabash. L'edifici està prop de diversos edificis històrics declarats Chicago Landmark; limita amb el Michigan-Wacker District, que és un districte històric. Es pot veure part de l'edifici des de tota la ciutat, des de tot el canal transitable del riu Chicago, així com des de llocs a l'Est del riu, com la desembocadura al llac Michigan, el pas elevat de Lake Shore Drive i el pont de Columbus Drive.

A l'altre costat del riu Chicago està el Chicago Loop, el districte financer de la ciutat. Està a una poma del final meridional de la Magnificent Mile, part de l'Avinguda Michigan. El restaurant del pis setzè, Sixteen, té una bona panoràmica de la desembocadura del riu Chicago en el llac Michigan i els quatre edificis completats en la dècada de 1920 que flanquegen el pont de l'Avinguda Michigan (Wrigley Building, Tribune Tower, 333 North Michigan i 360 North Michigan).

Disseny i arquitectura 

El disseny de l'edifici incorpora tres característiques reculades dissenyats per proporcionar continuïtat visual, cadascun dels quals té l'altura d'un edifici veí. El primer d'ells, en el costat aquest de l'edifici, s'alinea amb la cornisa del Wrigley Building a l'est; el segon, en el costat oest, té l'altura del River Plaza al nord i amb les Marina City Towers a l'oest. Finalment, la tercera reculada, en el costat aquest, té l'altura del 330 North Wabash (anteriorment conegut com a IBM Plaza). No obstant això, algunes vistes distorsionen l'alineació de la segona reculada. Les reculades i vores arrodonides de l'edifici combaten la formació dels vòrtexs que solen ocórrer a la «ciutat del vent». El cos de l'edifici s'eleva 9 m per sobre de l'entrada principal del carrer Wabash i uns 21 m sobre el riu Chicago. L'edifici empra cristalls clars de baixa emisividad i un sistema de muntants corbs amb forma d'ala d'acer inoxidable poliment, que sobresurten 23 cm des de la línia del cristall. A més, incorpora panells a manera de carcanyols d'acer inoxidable setinat i alumini anodizado clar.

L'edifici té 241 547,9 m² de superfície útil, 92 plantes i alberga 486 apartaments de luxe. Entre ells s'inclouen estudis, una àmplia varietat de suites d'una a quatre habitacions i àtics de luxe (penthouses) de cinc habitacions. La torre també compta amb un hotel-condomini de luxe de 339 habitacions. L'edifici conté, des de la planta baixa, superfície comercial, un aparcament, un hotel i apartaments. Els pisos del tercer al dotzè estan ocupats per vestíbuls, locals comercials i principalment per places d'aparcament; en el pis catorzè i el seu entresòl es troba un gimnàs i un spa. El pis setzè alberga el restaurant Sixteen, una sala de ball i una altra de banquets. Del pis dissetè a l'entresòl vint-i-set trobem habitacions de l'hotel i un centre de convencions per a executius. Els pisos 28 a 85 alberguen apartaments i, finalment, els pisos 86 a 89 contenen àtics de luxe (penthouses). En la primera meitat de 2010, es va inaugurar un parc i passeig de 5000 m2, així com un espai de 159 m a l'est de l'edifici. El parc proporciona punts de reunió i activitats d'entreteniment al mateix temps que enllaça l'edifici amb un bescanviador de transport aquàtic.

En 2011, el paisatge del parc enfront del riu que envolta l'edifici, conegut com a Trump Plaza and Riverwalk (plaça Trump i passeig del riu), o de vegades simplement Trump Plaza, va ser objecte de controvèrsia. En 2010, la plaça va obtenir un reconeixement especial durant els premis de paisatgisme de l'alcalde Daley. La nota de premsa va assenyalar el paisatge com «un nou entorn magnífic que és una interpretació poètica de l'Illinois natiu, sofisticat i familiar al mateix temps». No obstant això, en 2011, es van retirar les plantacions premiades dels petits zumaques, falgueres i pastures natives de tons groc, taronja i vermell i es van substituir amb arbres de fulla perenne, com a ginebres i boixos, peces de pedra grisa, i perennes porpres (herba gatera i sàlvia), que requereixen una quantitat de reg significativament menor. Per augmentar la controvèrsia, la plantació va ser acompanyada d'un pla d'il·luminació dels arbres per atreure als visitants nocturns, en conflicte amb el moviment «cels foscos» per reduir la contaminació lumínica i facilitar una millor observació dels estels.

L'edifici va superar el rècord de contenir la residència més alta del món, ostentat des de 1969 pel proper John Hancock Center. A causa que la Trump Tower té habitacions d'hotel i apartaments residencials, no va superar el rècord ostentat per la Q1 Tower de Gold Coast (Austràlia), que, amb 323 metres, era en 2009 l'edifici completament residencial més alt del món.

Característiques 

D'acord amb la Forbes Travel Guide: 2010 City Guide: Chicago, l'edifici alberga un dels set restaurants de quatre estels de la ciutat i un dels tres spas de quatre estels. L'hotel és un dels dos hotels de quatre estels. En 2010, Chicago tenia dos hotels de cinc estels i dos restaurants de cinc estels. Per a l'edició de 2013 de la Forbes Travel Guide de Chicago, l'hotel i el restaurant Sixteen es trobaven tots dos entre els tres únics a comptar amb una qualificació de cinc estels de tota la ciutat.

Hotel 
El pla original era obrir parcialment tres plantes de l'hotel el 3 de desembre de 2007, seguida d'una gran inauguració. No obstant això, la preceremonia va ser retardada fins al 30 de gener de 2008, quan l'Ajuntament de Chicago va concedir la llicència d'activitat per a les primeres 27 plantes. Van obrir quatre plantes d'habitacions per a hostes, 125 sobre un total de 339 habitacions. El 30 de gener, la construcció de l'exterior de l'edifici anava per la planta 53. La inauguració definitiva de l'hotel, amb tots els seus serveis i instal·lacions en funcionament, estava programada originalment pel 17 de març de 2008, però va tenir lloc el 28 d'abril d'aquest mateix any.

El crític d'arquitectura Blair Kamin del Chicago Tribune, guanyador del Premi Pulitzer, va trobar com a defecte el revestiment de la recepció de l'hotel, realitzada amb panells de fusta de zebrano, però un altre reporter del Tribune va lloar l'hotel per la seva «aparença sòbria i contemporània, distingida per les seves vistes».

Restaurants 

A principis de febrer de 2008 va obrir en la planta setzena un restaurant anomenat Sixteen, i el 25 de juny de 2009, després de la finalització de la construcció, va obrir una terrassa exterior, anomenada The Terrace at Trump. El restaurant va rebre crítiques positives per la seva cuina, decoració, localització, arquitectura i vistes. Sixteen, dissenyat per Joe Valerio, es pot descriure arquitectònicament com una seqüència d'espais que no es revelen d'una vegada, sinó en «processó».

El vestíbul del restaurant té forma de T i el passadís a l'hotel està ple de bastidors de color bronze per a ampolles de vi del sòl al sostre que contrasten amb el color de les sales per guardar el vi, de color vermell i blanc. El passadís ofereix vistes de la torre del rellotge del Wrigley Building i els boterells de la Tribune Tower. Kamin va elogiar aquestes vistes, i va apuntar que són «més íntimes» que les panoràmiques de la Signature Room, un restaurant gairebé en la part superior del Hancock Center. Les vistes són descrites com igualment impressionants tant de dia com de nit. La part principal de la «processó d'espais» és la Tower Room, un menjador amb un sostre amb una cúpula de 9 m recoberta de fusta d'Àfrica occidental. La cúpula està decorada amb candelabros de cristalls Swarovski i té miralls perquè tots els comensals puguin contemplar-los. The Terrace, la inauguració del qual va ser informada per l'agència Reuters, ofereix vistes panoràmiques del riu Chicago i el llac Míchigan així com dels focs artificials que tenen lloc cada dimecres i dissabte en el Navy Pier i va ser dissenyada per sopar a l'aire lliure. Localitzat en l'entresòl, el bar de l'hotel, anomenat Rebar, va obrir les seves portes el 18 d'abril de 2008.

Spa 
El spa de 2140 m², anomenat The Spa at Trump, va obrir les seves instal·lacions a la fi de març de 2008. El spa ofereix massatges en olis infusionados amb pedres precioses (diamant, robí o safir), una carta de barnussos, màscares facials d'hidratació, surts exfoliantes i dutxa de dolls. Compta amb un gimnàs amb piscina climatizada, onze sales per als tractaments, dutxa suïssa i saunes. La crítica editorial de Citysearch ho va descriure com el «Bentley dels spas d'hotel». Un crític del Chicago Tribune va parlar en termes positius del spa i dels seus tractaments. The Spa at Trump consta d'un accés en forma d'escala circular dins de l'hotel, que permet als seus clients accedir a les instal·lacions des d'habitacions especials per a hostes sense haver d'usar els ascensors.

Construcció

Disseny 
El juliol de 2001, quan Donald Trump va anunciar públicament els plans que tenia per al solar de l'antic Edifici Sun-Times de set plantes, la torre anava a aconseguir una altura de 457 m, que l'haurien convertit en aquest moment a l'edifici més alt del món. Anava a oferir entre 220 000 m2 i 290 000 m2 de superfície amb un cost de 77 milions de $ només pels terrenys. Al principi es van tenir en consideració tres estudis d'arquitectes: Lohan Associates, Kohn Pedersen Fox, i Skidmore, Owings and Merrill; Trump va triar Skidmore, Owings and Merrill a l'agost de 2001. Adrian Smith, que havia treballat en el disseny del gratacel Jin Mao de Shanghái, va dirigir l'equip de SOM, sent el tercer gratacel de Chicago dissenyat per aquesta signatura, després de la Willis Tower i el John Hancock Center.

Després dels atemptats de l'11 de setembre de 2001, Trump va reduir l'altura planejada inicialment a 78 plantes i 327 m, per reduir el risc d'atacs similars. La revista Time va informar que l'entrevista de Smith amb Trump sobre la construcció de l'edifici més alt de Chicago va tenir lloc al mateix temps que se succeïen els atacs. Algunes agències de notícies internacionals van afirmar posteriorment que l'altura es va reduir als 274 m després que els plans originals apuntessin a un edifici de 150 plantes que hauria aconseguit els 610 m. Aquestes asseveracions es basen en imatges virtuals del projecte realitzades per ordinador el 1999, mostrats en el Chicago Tribune en 2005.

El disseny d'un edifici de 327 m es va mostrar per primera vegada al desembre de 2001. No obstant això, el primer disseny no va rebre el vistiplau dels altres arquitectes ni dels ciutadans de Chicago. El juliol de 2002 es va presentar un nou disseny, amb 86 plantes per a ús residencial i d'oficines, similar al disseny actual, però amb una diferent combinació d'usos. En 2002, Smith va planejar col·locar antenes de transmissió amb múltiples antenes parabòliques en el cim de l'edifici. Al setembre de 2003 es va desvetllar un nou disseny amb 90 plantes i 343 m. L'edifici comptaria amb residències, oficines, un hotel-condomini, tendes i restaurants. El gener de 2004, una altra revisió va canviar les oficines dels pisos 17 a 26 per apartaments i habitacions d'hotel. Al maig de 2004, segons els dissenys previstos, Smith va decidir coronar l'edifici amb una agulla decorativa en comptes d'antenes parabòliques per a comunicacions. Aquestes antenes parabòliques, segons el Council on Tall Buildings and Urban Habitat, no es tenen en compte per determinar l'altura de l'edifici. L'agulla, no obstant això, sí que ho faria, augmentant l'altura de la torre fins als 396 m. En 2005, Trump va aspirar a edificar una torre lleugerament més alta, que superaria la Torre Willis com l'edifici més alt dels Estats Units, però l'alcalde de Chicago Richard M. Daley estava en contra d'aquest projecte. Finalment, Smith va proposar un disseny amb 415 m d'altura, la mateixa que el 2 World Trade Center, la més baixa de les antigues torres bessones del World Trade Center. Aquesta altura converteix a la Torre Trump en la tercera més alta dels Estats Units després del One World Trade Center i la Willis Tower.

Fases inicials  
El 16 d'octubre de 2004, Donald Trump i Hollinger International, la matriu del Chicago Sun-Times, van segellar la venda de l'antiga seu del periòdic per 73 milions de $, una setmana després de ser resituats. El 28 d'octubre de 2004, Trump va realitzar una cerimònia en honor de l'inici de la demolició de l'antic Edifici Sun-Times. La demolició i la construcció es van finançar amb un crèdit de 650 milions de dòlars del Deutsche Bank i tres inversors de hedge fund que citaven a George Soros com una de les fonts de finançament.

El març de 2005, va començar la construcció amb l'enfonsament del primer pou de fonamentació per a la torre a la base rocosa. A l'abril, van començar els treballs de fonamentació per sota del riu Chicago. El juliol de 2005, es va filtrar aigua del riu en l'obra a través d'esquerdes en l'escaira confrontant amb el pont de l'avinguda Wabash. Els bussos van descobrir que la filtració no podia segellar-se des del costat de l'aigua. Després de diversos intents fallits per corregir el problema, es va col·locar una planxa d'acer a prop de les esquerdes i es va emplenar el buit amb formigó.

A l'octubre de 2005, en un únic període de 24 hores, 30 formigoneres van fer un total de 600 viatges per abocar 3800 m³ de formigó creant una base de 61.0 m × 20.1 m × 3.0 m. Aquesta base té com a finalitat sustentar l'estructura de l'edifici. Els treballadors van batejar aquest dia com el «El Gran Abocament». James McHugh Construction Co. va ser el contractista designat per a l'operació. Van obtenir el formigó dels llocs de distribució situats a Chicago Avenue i Halsted Street de l'empresa Prairie Material Surts Inc. de Bridgeview (Illinois), una de les empreses privades de formigoneres més grans dels Estats Units. Prairie va emprar una fórmula de formigó mai usada abans al món de la construcció, capaç de suportar 10 000 psi (69 MPa), que superava els estàndards de la indústria per al formigó, establerts en 7000 psi (48 MPa).

Problemes legals 
A l'octubre de 2006, va esclatar la controvèrsia sobre un quiosc de carrer d'uns 3.0 x 1.4 metres situat als peus de la Magnificent Mile, enfront del Wrigley Building, en el 410 de North Michigan Avenue que anunciava la Torre Trump a tan sols una poma de distància. Va haver-hi extensos debats i polèmica sobre si es deuria haver permès aquest tipus de publicitat o no. Dues normes diferents de 2002 i 2003 del Chicago City Council havien autoritzat aquest quiosc, però les tanques publicitàries en les voreres eren quelcom poc comuna a Chicago en aquesta època i el seu atractiu estava en dubte. Encara que hi havia fortes pressions per part d'organitzacions ciutadanes i el conseller local Burton Natarus (que havia votat en favor de la llei) per llevar el quiosc, Trump va accedir únicament a llevar del cartell la informació sobre els preus, malgrat que se sol·licitava la seva retirada completa. Al principi, un costat mostrava informació geogràfica i l'altre funcionava com a tanca publicitària.

En un altre assumpte legal, Donald Trump va ser demandat per l'antic editor del Chicago Sun-Times F. David Radler i les seves filles al febrer de 2008 per rescindir els beneficis aplicables a «amics i familiars» en la compra d'apartaments, que incloïa als Radler. Com a president del Sun-Times, Radler havia participat en la venda de la seu del periòdic al consorci Trump. El preu aplicable a l'apartament de Radler havia rebut un descompte del 10% i només es requeria un dipòsit del 5% en comptes del 15% habitual. Radler i la seva família formaven part d'un grup de 40 privilegiats capaços de comprar la propietat a un preu de 5400 $ per m². Quan el valor de mercat de la propietat va pujar a més de 14 000 $/m², Trump va anul·lar les vendes amb la clàusula d'«amics i familiars». Aquest grup de persones es van involucrar a la planificació i disseny de l'edifici. El gener de 2007, Trump va al·legar sobre aquest tema que es tractava d'«assumptes fos del control raonable del venedor» i el desig de «tenir més beneficis per sufragar costos de construcció potencialment majors». Malgrat la preocupació de Trump sobre els costos, a principis d'aquest mes, Ivanka Trump, la seva filla i executiva de la companyia, havia declarat que la construcció estava 50 milions de dòlars per sota del pressupost. A més de la demanda de Radler sobre la validesa de la clàusula de descomptes a «amics i familiars», un grup format per quatre propietaris li va demandar sobre revisions en els termes de l'acord, que establien límits a l'ocupació del propietari en les unitats de l'hotel en condomini i excloïen les sales de reunions i de ball dels elements comuns, pels quals els propietaris mostraven interès.

Un altre problema legal va tenir lloc el 8 de febrer de 2005 quan Trump va tancar amb Deutsche Bank un préstec per a la construcció de 640 milions de dòlars. A més va obtenir un préstec de 130–135 milions de dòlars de capital mezzanine per part d'un altre sindicat liderat per Fortress Investment Group. Com a part d'aquests contractes, Trump va incloure una garantia personal de 40 milions de dòlars. Els contractes a més estipulaven reemborsaments parcials de deute per cada unitat venudes i preus de venda mínims. Al setembre de 2008, a causa d'un alentiment de les vendes, Trump va buscar estendre tots dos préstecs fins a mitjan 2009 perquè creia que era convenient donades les circumstàncies del negoci i perquè estava previst al principi. El 10 de novembre, Deutsche Bank li va demandar pel pagament pendent i la garantia personal de Trump. Trump va apel·lar a la fi d'aquest mes contra Deutsche Bank davant la Cort Suprema de l'Estat de Nova York amb la finalitat de retardar el reemborsament d'un deute de més de 350 milions de dòlars impagada des del 7 de novembre i a més refinanciar el préstec per un període no especificat al·legant circumstàncies atenuants sorgides arran de la crisi financera de 2008. Trump va esgrimir la clàusula de «força major» que permet al prestatari retardar el compliment del projecte en una secció que cobreix «qualsevol altre esdeveniment o circumstància fora del control raonable del prestatari». Trump no només va demanar una pròrroga, a més sol·licitava danys i perjudicis per 3000 milions de dòlars per part del banc pel seu ús de pràctiques abusives amb la finalitat de soscavar el projecte i danyar la seva reputació, la qual en les seves paraules «està associada a tot el món amb projectes de construcció puntuals, cenyits al pressupost i de primera categoria així com la gestió d'hotels de luxe de primera classe». A la fi de novembre, Deutsche Bank va tornar a demandar a Trump per obligar-li a mantenir la seva garantia personal de febrer de 2005, després de no haver pagat la quantitat pendent el 7 de novembre; una data que ja havia estat prorrogada. Les demandes no van interferir amb el fet que Trump seguís disposant de la línia de crèdit que li va proporcionar Deutsche Bank, perquè en cas contrari, hauria hagut d'assumir el paper de promotor. El març de 2009, ambdues parts van acordar suspendre els plets i solucionar els desacords amistosament amb la finalitat de finalitzar el projecte amb èxit. Al setembre de 2010, un nou préstec va posar fi al litigi i va prorrogar el termini per cinc anys i un total de 600 milions de dòlars.

Construcció 
Bill Rancic, guanyador de la primera temporada de The Apprentice de 2004, va ser contractat originalment per supervisar el projecte per un salari de 250 000 $. El càrrec de Rancic era President de Trump International Hotel and Tower, però aquest càrrec era d'alguna manera enganyós, perquè ell estava de fet aprenent el treball com a aprenent. El contracte de Rancic va ser renovat després del primer any, però al setembre de 2005 semblava que la seva ocupació amb Trump anava a concloure al final del seu segon any, a l'abril de 2006. Al llarg de 2005 Donald Trump, Jr., involucrat amb l'edifici des dels seus començaments el 1999, estava supervisant la construcció amb visites setmanals, mentre Rancic treballava en les vendes i el màrqueting. Al desembre de 2005, Rancic va deixar clar que volia continuar treballant per Trump, i a l'abril de 2006 es va renovar el seu contracte per a un tercer any. Aquest any els fills de Donald Trump van començar a assumir importants càrrecs públics en la Trump Organization; cap a gener de 2007, els fills de Trump (Ivanka Trump, Donald Trump, Jr. i Eric Trump) ocupaven càrrecs executius en la divisió d'adquisicions i desenvolupament. Quan l'hotel va obrir les seves portes el gener de 2008, Donald Trump i els seus tres fills eren el focus d'atenció, mentre seguien supervisant la construcció.

Bovis Lend Lease, conegut per treballar a Disneyland París, les Torres Petronas i l'Time Warner Center, va ser la companyia constructora. James McHugh Construction Co, el subcontractista del formigó, va dur a terme un ampli encofrat per a la construcció de l'edifici. Quan es va completar l'edifici era l'estructura realitzada amb encofrat més alta del món, seguint els passos del seu veí Marina City així com el Two Prudential Plaza de Chicago, anteriors posseïdors del rècord. Es van emprar motlles de formigó, perquè si s'havien usat l'estructura tradicional d'acer la base de l'edifici hauria estat massa gran per a la grandària dels terrenys. L'estructura d'acer hauria d'haver estat 7,6 m més ampla per suportar un edifici aquestes proporcions. El formigó armat contrarestarà la força del vent amb la força de la gravetat de l'edifici de 330 000 t. Un nou procés químic que produïa formigó més líquid i fluid facilitava el seu bombament diversos metres cap amunt al lloc on es duia a terme la construcció. Encara que l'anterior tecnologia limitava el treball d'encofrat a 210 m, aquest nou mètode permetia el bombament de formigó a 520 m d'altura.

Els fonaments de l'edifici s'introdueixen 34 m sobre un jaç rocós de pedra calcària de 420 milions d'anys d'antiguitat. Para això es van perforar forats d'1,3 m de diàmetre sota l'edifici, un cada 9,1 m al voltant del perímetre. Es va abocar formigó armat dins d'aquests forats per formar el suport estructural. Sobre aquests calaixos d'encofrat i els pilars, es va abocar una llosa de fonamentació de 7600 t de formigó per suportar el nucli central de l'edifici. La torre té 241 calaixos de fonamentació i la majoria d'ells només descendeixen 23 m en la dura roca calcària. No obstant això, 57 d'ells descendeixen uns 11 m addicionals cap al subsòl, incloent 2 m de roca mare. El nucli central de formigó usa cinc murs en forma d'H i gruixudes columnes exteriors, que es redueixen a dues a mesura que l'edifici ascendeix. La planta està separada per un forjat de formigó, i en cada pis es col·loquen panells d'acer inoxidable, cristall i alumini. Un total de 45 000 t de barres d'acer estructural o acer corrugado serveixen de suport per a l'hotel. L'ocupació massiva de formigó fa que l'edifici sigui més resistent al foc. Dels 600 milions de dòlars del pressupost de la construcció, 130 milions de dòlars van ser emprats només en formigó, proporcionat per James McHugh Construction Co, qui va subministrar un total 140 000 m³ de formigó.

Dues decisions preses pel Chicago Sun-Times van provocar un important estalvi de temps i diners durant la construcció de la Torre Trump. L'empresa va construir el 1950 un mur de contenció, que limita amb el riu Chicago, amb un grossor propi de refugi a prova de bombes, capaç de suportar un atac de la Guerra Freda, i per tant no va haver de ser destruït i reconstruït de nou. A més, en la dècada de 1970 el periòdic va decidir canviar d'una tinta elaborada amb petroli a una tinta elaborada amb soia, la qual cosa va reduir la pol·lució del sòl de la planta d'impressió. Això va reduir considerablement els costos i el temps destinats a netejar el terreny abans de començar la construcció.

El 16 d'agost de 2008 els obrers van fer l'últim abocament de formigó en la part superior del nucli de la Torre Trump, la qual cosa va ser commemorat amb una cerimònia no oficial. Per celebrar aquesta fita, una grua va elevar una galleda de formigó i una bandera dels Estats Units al cim del gratacel. El 19 d'agost va tenir lloc una altra cerimònia, quan els supervisors de la construcció, enginyers estructurals i representants de la companyia McHugh Construction van fer un petit abocament de formigó en la part superior de la Torre Trump. Encara que Donald Trump no va poder assistir a aquestes cerimònies, ell, Donald Jr., Ivanka i Eric Trump van assistir a la festa de finalització de l'estructura el 24 de setembre de 2008. En principi les finestres s'anaven a completar i l'agulla s'anava a erigir a l'octubre de 2008. No obstant això, la instal·lació de l'agulla es va retardar a causa de forts vents al desembre de 2008, i es va completar finalment el 3 de gener de 2009. En opinió de Blair Kamin, crític del Chicago Tribune, l'agulla no està a l'altura de l'edifici en termes estètics.

Al setembre de 2008, durant la cerimònia de coronació, Donald Trump va fer publicitat del seu hotel expressant dubtes sobre si la Chicago Spire anava a completar-se a causa de la crisi financera de 2008. En aquest llavors un 25% de l'hotel de Trump no s'havia venut, i probablement anava a necessitar una pròrroga en el préstec de construcció fins a mitjan 2009, la qual cosa va causar complicacions legals. No obstant això, Donald, Jr. va dir que se sentien afortunats d'haver estat capaços de completar aquest projecte, ja que la Spire i la Waterview Tower estaven entre els projectes cancel·lats per l'alentiment econòmic que va prosseguir a la crisi financera. Els apartaments de les plantes baixes s'estaven començant a habitar quan va tenir lloc la cerimònia.

Altura 
El Trump International Hotel and Tower s'eleva 415 metres des de l'entrada principal de l'edifici en Wabash Avenue fins al cim de l'agulla. Quan va ser completat, en 2009, va convertir al setè edifici més alt del món, per darrere de la Torre Jin Mao de 421 m en Shanghái, Xina. No obstant això, el 17 de novembre de 2009, el Consell d'Edificis Alts i Hàbitat Urbà (CTBUH), que elabora classificacions dels gratacels més alts del món sobre la base de diferents criteris, va canviar els seus estàndards a l'hora de mesurar l'altura d'un edifici. Abans d'aquest canvi, l'altura arquitectònica un edifici es calculava des de l'entrada principal fins a la punta de l'agulla; els nous estàndards mesuren l'altura des de l'accés per a vianants més baix. Com el Trump International Hotel and Tower té una entrada pel passeig del riu i un accés per als vianants vuit metres per sota de l'entrada principal de Wabash Avenue, la seva altura oficial es va elevar a 423 m sense necessitat de cap extensió física de l'estructura. Segons el CTBUH, la nova altura va fer que la torre fos el sisè edifici més alt del món, sobrepassant la Torre Jin Mao per 2 metres. El gener de 2010, l'edifici va tornar a la setena posició després de la inauguració del Burj Khalifa de 828 m en Dubái. A data de març de 2015, és el decimotercer edifici més alt del món.

En la cultura popular 
La planificació i disseny de l'edifici va generar publicitat en mitjans locals i nacionals tant abans com durant la seva construcció. Per exemple, el 19 de desembre de 2007, el Trump International Hotel and Tower va ser protagonista en un episodi de la seriï Mega construccions titulat «Torre d'alt risc», del canal Discovery Channel. L'escena de la confrontació final entre Batman i el Joker en la pel·lícula de 2008 The Dark Knight es va rodar a la torre, quan encara estava en construcció. La torre és un dels llocs principals de filmació a Chicago de la pel·lícula de 2011 Transformers: El costat fosc de la lluna.

Diverses celebritats locals han adquirit apartaments en aquest edifici, incloent nombrosos esportistes professionals com Juwan Howard, Rex Grossman o Patrick Kane. Derrick Rose, jugador dels Chicago Bulls, va adquirir un pis de 288 m² per 2,8 milions de dòlars la primavera de 2012.

Recepció crítica 

La guia Fodor's Chicago 2010 afirma que l'hotel té un dels millors spas i piscines de la ciutat. A més, ho qualifica com un de millors llocs per allotjar-se dins de la denominació Fodor's Choice (L'elecció de Fodor's). Fodor's opina que té un servei impecable i instal·lacions esplèndides, però continua dient que l'hotel pot ser «alguna cosa presumptuós» oferint ampolles d'aigua de 25 $.

La guia Frommer's Chicago 2010 destaca de l'hotel les seves fabuloses vistes i excel·lents instal·lacions per satisfer les necessitats del turista pudiente. L'edifici rep afalacs per la seva ubicació, que proporciona tantes vistes del riu Chicago com és possible. L'autor Georges Binder considera que la seva arquitectura és «una síntesi contemporània de teixits i modulacions d'edificis adjacents» que «preserven l'herència arquitectònica de Chicago i s'integren amb el passeig del riu.» La Guia de Chicago BlackBook Magazine descriu l'hotel com l'encarnació del fatxenda que permet al visitant fanfarronejar després del seu retorn a casa.

La Forbes Travel Guide elogia a l'hotel per la seva exclusiva recepció discreta, uns salons sofisticats, un esplèndid restaurant i generoses habitacions amb vista espectaculars. Continua dient que la Torre Trump fa honor al seu nom. Time Out ho descriu com un «testament al vibrant optimisme del segle XXI a Chicago». Esmenta que l'hotel compleix totes les expectatives associades al nom Trump en termes de luxe i instal·lacions modernes i elogia les seves vistes. Insight Guides afirma que l'arquitectura de l'edifici és adequada per a un panorama urbà posterior als atemptats de l'11 de setembre de 2001.

Posició en l'horitzó de Chicago

Vegeu també 
 Trump Tower
 Willis Tower

Notes

Referències

Bibliografia 

 
 
 
 
 

Gratacels de Chicago
Donald Trump